Dubuque kan syfta på:

 Dubuque, Iowa – en stad (city) i Dubuque County i delstaten Iowa
 Dubuque County –  ett administrativt område i delstaten Iowa
 University of Dubuque – ett universitet i Dubuque, Iowa
 USS Dubuque (LPD-8) – ett amfibiefartyg i USA:s flotta 1967–2011
 Lac Dubuque – en sjö i Kanada

Se även
 Dubuque Fighting Saints – flera